Akin puede hacer referencia a:

 Fatih Akın, cineasta alemán.
 Jimmy Akin, escritor católico.
 Azra Akin, modelo y actriz turca.
 Akin Euba, compositor nigeriano.